

Geografia
 Contea di Hand (in inglese Hand County ) – contea dello Stato del Dakota del Sud, negli Stati Uniti
 Ghiacciaio Hand – ghiacciaio vallivo situato sulla costa di Borchgrevink, nella Terra della Regina Vittoria, in Antartide
 Nerqin Hand – comune della provincia di Syunik, in Armenia

Persone
 Brad Hand, propr. Bradley Richard Hand (1990) – giocatore di baseball statunitense
 David Hand, propr. David Dodd Hand (1900-1986) – animatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Donald Bernard Hand (1979) – ex cestista statunitense
 Earl Hand (1897-1954) – aviatore canadese
 Edward Hand (1744-1802) – generale, medico e politico irlandese naturalizzato statunitense
 Elizabeth Hand (1957) – scrittrice statunitense
 Eoin Hand (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese, di ruolo difensore
 Harrison Hand (1998) – giocatore di football americano statunitense
 Paul Hand (1965) – ex tennista britannico
 Paul Hand (1965) – ex hockeista su ghiaccio britannico
 TheHand, pseudonimo di Maurizio Di Bona (1971) – fumettista italiano
 Thomas Hand Chaste, pseudonimo di Andrea Vianelli (1957) – batterista italiano
 Tony Hand, propr. Anthony Hand (1967) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio britannico

Personaggi immaginari
 Victoria Hand – personaggio dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics

Altro
 The Hand − cortometraggio di animazione cecoslovacco del 1965, diretto da Jiří Trnka
 Hand – mano, unità di misura

Pagine correlate
Hand in Hand